poli(styren-co-akrylonitryl) (SAN) – tworzywo sztuczne
 Storage Area Network (SAN) – sieć pamięci masowych
 Port lotniczy San Diego (SAN) – kod IATA lotniska
 Społeczna Akademia Nauk w Łodzi (SAN)

Zobacz też 
 San (ujednoznacznienie)